

Wydarzenia 

 6 kwietnia – grecki astronom Archilochus odnotował zaćmienie słońca (pierwsze odnotowane w Grecji).
 Asyryjski król Aszurbanipal Babilon i stłumił trwające cztery lata powstanie swojego brata Szamasz-szum-ukina.
 Pankration pojawił się w programie starożytnych igrzysk olimpijskich.